Marie Žofie z Thurn-Taxisu (Marie Žofie Dorotea Karolína; 4. března 1800, Řezno – 20. prosince 1870, Řezno) byla princezna z rodu Thurn-Taxisů a sňatkem württemberská vévodkyně.

Původ a rodina 
Marie Žofie se narodila jako páté dítě a čtvrtá dcera Karla Alexandra, 5. knížete z Thurn-Taxisu, a jeho manželky Terezy Meklenbursko-Střelické. Jejím mladším bratrem byl Maxmilián Karel, 6. kníže z Thurn-Taxisu a starší sestrou kněžna Marie Terezie Esterházyová z Galanty.

Manželství a potomci 
17. dubna 1827 se sedmadvacetiletá Marie Žofie v Řezně provdala za o tři roky staršího Pavla Fridricha, nejmladšího syna vévody Evžena Würtemmberského a jeho manželky Luisy ze Stolberg-Gedernu. Manželé spolu měli jednoho syna:

 1. Maxmilián Württemberský (3. 9. 1828 Dischingen – 28. 7. 1888 Řezno)
 ⚭ 1876 Hermína ze Schaumburg-Lippe (5. 10. 1845 Bückeburg – 23. 12. 1930 Řezno)

Marie žofie a Pavel Vilém se 2. května 1835 po osmi letech manželství rozvedli. Po rozvodu Marie Žofie získala v Řezně Württembergisches Palais s přilehlým parkem Herzogspark, kde žila až do své smrti. Zemřela 20. prosince 1870 ve věku 70 let v Řezně.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 4. března
Narození v roce 1800
Narození v Řezně
Úmrtí 20. prosince
Úmrtí v roce 1870
Úmrtí v Řezně
Thurn-Taxisové
Thurn-Taxisské princezny
Württemberské vévodkyně
Němečtí římští katolíci